Антолини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Антолини, Джованни Антонио (1756—1841) — итальянский архитектор.
 Антолини, Плинио (1920—2012) — итальянский астроном-любитель, первооткрыватель астероидов.